Hegge steht für:
 Hegge (Ortschaft), Ort in Norwegen
 Hegge (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 einen Höhenzug im Nieheim-Brakeler Bergland im Oberwälder Land (zwischen dem Eggegebirge und der Weser), in den Gemarkungen Gehrden und Siddessen der Gemeinde Brakel und der Gemarkung Niesen der Stadt Willebadessen, auf dessen Westhang das Gut Charlottenhof liegt
 einen ehemaligen Bahnhof an der Bahnstrecke Buchloe–Lindau (Kempten-Hegge genannt, obwohl zu Waltenhofen gehörig)
 Die Hegge, eine überkonfessionelle Tagungsstätte für Erwachsenenbildung im Kreis Höxter

Hegge ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Hegge (* 1962), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof
 Inger Lise Hegge (* 1965), norwegische Skilangläuferin
 Jacob Hegge (16. Jahrhundert), deutscher evangelischer Theologe und Reformator
 Odd Grüner-Hegge (1899–1973), norwegischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Ole Hegge (1898–1994), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Hecke (Begriffsklärung)
 Hege
 Hegg